Wielkopolski Park Narodowy
 Wigierski Park Narodowy
 Woliński Park Narodowy
 wrodzony przerost nadnerczy
 Wspólnota Niepodległych Państw